Asif Ali Zardari – vedovo di Benazir Bhutto e presidente del Pakistan in carica dal 2008
Bilawal Bhutto Zardari – figlio di Benazir Bhutto e presidente del Partito Popolare Pakistano